Croton maritimus est un ancien nom pouvant s'appliquer à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae.

 Croton maritimus var. monanthogynus, (Michx.) Pursh : Croton monanthogynus
 Croton maritimus, , Walter, 1788 : Croton punctatus

Voir aussi 

Liste des espèces de Croton